Pietra Ligure
Silvano Pietra
Pietra Marazzi
Pietra de' Giorgi

Desambiguações de topônimos